Архиепископ Вены () — прелат Римско-католического Венского архиепископства, который одновременно является митрополитом  церковной провинции, включающей в себя диоцезы Айзенштадт, Линц, Санкт-Пёльтен.

История 
С 1469 года по 1513 год епископы находились в другом месте и были назначены администраторами Венской епархии. Первым епископом, живущим в Вене, был Георг фон Златконя. С 1861 года по 1918 год архиепископы были членами Палаты господ, были представлены в рейхсрате Цислейтании и носили титул князя-архиепископа.

Список 

Католическое духовенство
Католицизм в Австрии